Keracia polyodon är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Keracia polyodon ingår i släktet Keracia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
polyodon